GSK steht für:

 GlaxoSmithKline, ein britisches Pharmaunternehmen
 Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, ein Schweizer Kulturverein
 Gesellschaft gegen Sekten- und Kultgefahren (Wien)
 GSK, kurz für Griss, Strolz, Kurz, 2016 projektierte, nicht umgesetzte Wahlplattform von Irmgard Griss, Matthias Strolz und Sebastian Kurz

GSK